Qarliit Qeqertaat bezeichnet:
 Qarliit Qeqertaat (Insel), Insel im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Qarliit Qeqertaat (Inselgruppe), Inselgruppe im Distrikt Upernavik, Grönland